Boğaziçi kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Lápathos (ort), Eparchía Ammochóstou, 
 Ágios Theódoros (ort i Cypern, Eparchía Lárnakas), 

Robotskapade Cypernförgreningar